Menahem ist ein jüdischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Etymologie 
Der hebräische Personenname  „Menahem“ ist die Kurzform eines Nominalsatznamens, dessen Subjekt (und zugleich theophores Element) ausgefallen ist. Prädikat ist ein Aktivpartizip von der Verbwurzel  im Pi‘‘el mit der Bedeutung „trösten“ in diesem Stamm. Der Name lässt sich daher als „(Gott) ist Tröster“ übersetzen. Ebenso ließe sich der Name auch als Einwortname analysieren (mit der Bedeutung „Tröster“), dies ist hier aber weniger wahrscheinlich, da das Verb  auch in anderen Namen mit einem göttlichen Subjekt verbunden ist (vgl. ). Die Septuaginta gibt den Namen als Μαναημ Manaēm wieder, die Vulgata als Manahem.

Namensträger

Vorname 
 Menahem, König von Israel (Regierungszeit von 745 v. Chr. bis 738 v. Chr. oder von 752 v. Chr. bis 742 v. Chr.)
 Menahem Asarja da Fano (1548–1620), italienischer Kabbalist lurianischer Richtung
 Menahem Golan (1929–2014), israelischer Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Menahem Pressler (* 1923), Pianist und Gründer des Beaux Arts Trio
 Menahem Max Schiffer (1911–1997), US-amerikanischer Mathematiker deutscher Herkunft
 Menahem E. Yaari (* 1935), israelischer Wirtschaftswissenschaftler

Familienname 
 Hanina Ben-Menahem, israelischer Hochschullehrer für Jüdisches Recht

Siehe auch 
 Menachem
 Menuhin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Hebräischer Personenname